Пилица:

 Пилица — река в южной и центральной части Польши.
 Пилица — город в Польше, входит в Силезское воеводство.
 Пилица — городско-сельская гмина (волость) в Польше.